Wyniki Grand Prix Szwecji 2003, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to dziewiąte zawody o Wielką Nagrodę Szwecji, a pierwsze rozegrane w Avesta.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Peter Karlsson i Magnus Zetterström). Kontuzjowanego Marka Lorama zastąpił drugi zawodnik kwalifikowanej rezerwy Ronni Pedersen (pierwszy rezerwowy Peter Karlsson wcześniej otrzymał dziką kartę). W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania) (27) Ronni Pedersen (Dania)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (25) Hans Andersen (Dania)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (23) Peter Karlsson (Szwecja)
 (24) Magnus Zetterström (Szwecja)

W sezonie 2003 zawodnikiem Masarny Avesta był Tony Rickardsson.

Wyniki

Opis 
Zawody miały odbyć się - tak jak w dwóch poprzednich latach - na Stadionie Olimpijskim w Sztokholmie. Jednak w maju 2003 w Szwecji trwały strajki pracowników sektora publicznego (47 000 pracowników w 136 gminach). A ponieważ Stadion Olimpijski jest własnością miasta, również pracownicy stadionu strajkowali. Związki zawodowe nie oddelegowały pracowników pomimo próśb szwedzkiej i światowej federacji motocyklowej. Jednocześnie doszło do sytuacji bez precedensu i zawody w trybie awaryjnym przeniesiono do kameralnego miasteczka Avesta na stadion Masarny. Stadion, który może pomieścić 8 000 widzów, został na czas zawodów powiększony do 10 000 (100 ochotników zbudowało dodatkowe trybuny).

Turniej wygrał Australijczyk Ryan Sullivan, który w finale pokonał Czecha Lukáša Drymla i swojego rodaka Leigh Adamsa. Poza podium znalazł się Amerykanin Greg Hancock, który - podobnie jak Sullivan - startował już od rundy eliminacyjnej.

W półfinale wystąpił Polak Tomasz Bajerski, dla którego był to dopiero drugi start w zawodach Grand Prix. Poza półfinałami znaleźli się pozostali Polacy: Tomasz Gollob był 9, Krzysztof Cegielski 11, a Piotr Protasiewicz 13.

Najlepsi Szwedzi zajęli w półfinałach trzecie miejsca: Tony Rickardsson i Mikael Max.

W roli uczestników Grand Prix zadebiutował Szwed Magnus Zetterström.

Klasyfikacja przejściowa

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Szwecji 2003

Szwecja
2003
2003 w Szwecji